Блинкен (изначально Блинкин, ) — фамилия. Известные носители:

  (род. 1937) — американский дипломат, посол США в Бельгии (1993—1997), брат Дональда Блинкена.
 Блинкен, Дональд (1925—2022) — американский дипломат, посол США в Венгрии (1994—1997), отец Энтони Блинкена.
 Блинкен, Меер (1879—1915) — американский еврейский писатель.
 Блинкен, Энтони (род. 1962) — государственный секретарь США (с 2021).

См. также 
 Блинкена, Айна (1929—2017) — советский и латвийский языковед.
 Блинкин, Михаил Яковлевич (род. 1947) — профессор НИУ ВШЭ.